Ruffner ist der Familienname folgender Personen:

 Josa Ruffner (1898–1986), österreichische Schriftstellerin
 Clark L. Ruffner (1903–1988), US-amerikanischer Berufssoldat